Дивизион 1 1996/1997 () — 33-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1996/97 на сайте rsssf.com 

1996/1997
Алжир
Алжир
Спорт в Алжире в 1996 году
1997 год в Алжире
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1996/1997